Timotejsläket (Phleum) är ett släkte av gräs. Timotejer ingår i familjen gräs. 

Gräsarterna är ett- eller fleråriga, styva gräs med platta blad och vanligen cylindrisk, tätblommig, axlik vippa. I Sverige förekommer fyra arter, av vilka timotej (ängskampe) är vanligast och mycket allmänt odlad. På grusiga och sandiga backar samt torra ängsmarker i södra och mellersta Sverige växer tämligen allmänt flenkampe och på Sveriges sandiga havsstränder och flygsandsområden sandkampe. På fuktiga gräsmarker i norra Sverige förekommer tämligen allmänt fjällkampe.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräs